Blood Island peut faire référence à :
 Blood Island, titre français d'un film coréen de 2010 ;
 Lieu dans The Curse of Monkey Island ;
 Blood Island, une île fluviale de Pennsylvanie.